Kajsa Arnold (bürgerlicher Name Andrea Wölk; * 1964 in Essen) ist eine deutsche Autorin.

Leben 
Kajsa Arnold absolvierte eine Ausbildung zur Steuerfachangestellten und übte den Beruf bis 2010 aus. Seit 2008 veröffentlicht sie Bücher, erst unter ihrem bürgerlichen Namen, ab 2010 unter dem Pseudonym Kajsa Arnold. Weitere Pseudonyme sind: Rhiana Corbin, Skylar Grayson,  Easton Maddox, Paula Bergström, Francis James, Harper Rhys und Tessa Alberti. Ihre Bücher erscheinen im Droemer Knaur Verlag, Ullstein Verlag, bei Bastei Lübbe, im Edel Elements Verlag und als Selfpublisher unter mybooklove.de.

Werke 
My Book love.de:
 Seattle Story – (3 Teile) (2011–2014)
 Night Soul – Vampir-Serie (ab 2011)
 Rhys by night – (5 Teile) (2013–2015)
 Souls & Vampires – (2014)
 Jaden – Kissing a heart (4 Teile) (2013–2014)
 Lucky One (3 Teile) (2014–2015)
 Ruben – Hold me tight – (2014)
 Heartbreak Avenue – (2015–2016)
 Keine wie du – (2015)
 Niemand so wie du – (2015)
 Vielleicht wieder du – (2015)
 Harry Christmas – (2018)
 6 Worte Schmerz – (2018)
 7 Worte Verlangen – (2018)
 Eine Villa in Portofino – (2019)
 Briefe an Adam Green – (2019)

Droemer Knaur Verlag:
 Colour of the night 2015
 Sign of love 2015
 Tears of Summer 2018

Ullstein Verlag:
 Lavendelliebe (Oktober 2016)
 Just one more try (Februar 2017)

Edel Elements Verlag:

 Be my secret – Vincente (2017)
 Be my secret – Francesco (2018)
 Be my secret – Logan (2018)
 Be my secret – Antonio (2018)
 Be my secret – Lorenzo (2018)
 Be my secret – Davide (2018)

Als Rhiana Corbin 
Kajsa Arnold Edition:
 Something I need – (2015)
 Beautiful lies – (2013)
 A cry in the night – (2014)
 Love and other disasters – (2014)
 Flavor of love – (2014)
 Liebesperlenspiel – (2013)
 Liebesperlenkuss – (2015)
 The Million Man – (2014)
 Kieran – Der Duft von Leidenschaft (2014)
 Too Close – Dystopie (2014–2016)
 Reckless in Love – (2015)
 Lost in the rain – (2015)
 Love Cats – (2015)
 Too fast for love – (2015)
 Schnee im Schuh – (2015)
 The Game Man – (2016)
 Von Sternen verführt – (2016)
 Wie ein Hauch von Glück – (2016)
 Ein Barista zum Fest – (2016)
 Say yes – (2017)
 Dann doch lieber Schuhe – (2016)
 Venetian Affair – (2016)
 Royal Love Affair – (2016)
 French side of dark night – (2016)
 High on you – (2016)
 Dann doch lieber Shopping – (2016)
 Left behind (2017)
 Die Mätresse von Venedig (2017)
 Behind the pain (2017)
 Taste of darkness (2017)
 Das Problem mit niemals wieder (2017)
 Void 1–4 (2017)
 Toxic Heart (2017)
 Golden Princess (2017)
 The Alexander Thorn Affair (2018)
 Crazy – Die Frau aus Hollywood (2018)
 Toxic Member (2018)
 7 Worte Verlangen (2018)
 Silver Prince (2018)
 The Brave Man (2018)
 Personal Body (2018)
 I have nothing (2018)
 Wolken über Paris (2018)
 Left behind (2018)
 Crazy about Christmas (2018)
 Always be my Baby (2019)
 Sascha – Oligarch von Moskau (2019)
 Scheidung vorzugsweise ausgeschlossen (2019)
 Der laute Mond am stillen Horizont (2019)
 First Son (2019)
 Wolken die nach Zukunft schmecken (2019)
 Just one second (2019)
 Gone – Last Chance for Love (2019)
 Wie warmer Sommerregen auf deiner Haut (2019)
 Christmas Feeling (2019)
 How would you feel @ Christmas (2019)

Droemer Knaur Verlag:
 Beautiful Venice – (April 2016), ISBN 978-3-426-21575-3
 Beautiful Firenze – (Januar 2017), ISBN 978-3-426-21606-4
 Sympathy for the Bad Boy – (2020), ISBN 978-3-426-21617-0
 Sympathy for the Wild Boy – (2020), ISBN 978-3-426-21618-7

Bastei Lübbe (Books2read)
 Desire of my heart – Berauschende Lust (2017)
 Focus on me – Liam & David (2018)
 Desire of my heart – Stille Verführung (2018)

Als Francis James

 The Director's Cut – 2019
 All I Am – 2019
 Bad Raider Serie – 2019

Als Harper Rhys

 My Arabian Nights – 2019
 Save the Date with the Millionaires Reihe – 2020

Als Tessa Alberti

 Die Stunde unserer Träume – 2020

Als Skylar Grayson 
Kajsa Arnold Edition:
 Hard Life – (2015)

Droemer Knaur Verlag:
 Icecream & Kisses  (August 2016)
Edel Elements Verlag:
 Must be crazy Reihe (2017)
 Love Song Reihe (2017)

Als Easton Maddox 
Edel Elements Verlag:

 The Scent – (2017)
 Christo-Der Bulle von Chicago (2017)
 Cool Kiss-Xmas – (2017)
 Noah – Der Bulle von Chicago (2019)
 The Dying Swan – Tanz für mich (2019)

Als Paula Bergström 
Edel Elements Verlag:
 Dir versprochen (2017)
 Dir verpflichtet (2017)
 Dir verziehen (2017)
 Eine sinnliche Lady (2017)
 Isle of Ely (Nov. 2017)

Weblinks 
 
 Eigene Webpräsenz auf kajsa-arnold.de
 rhianacorbin.weebly.com
 skylargrayson.weebly.com

Verlagsseiten 
 Kajsa Arnold auf droemer-knaur.de
 Skylar Grayson auf droemer-knaur.de
 Rhiana Corbin auf droemer-knaur.de
 Kajsa Arnold auf Ullstein Verlag

Einzelnachweise 

Autor
Selfpublisher
Deutscher
Geboren 1964
Frau